Le nom flamand De Schamphelaere provient du moyen néerlandais schampelen ou schamfelen ou schanfelen : trébucher. C'est le surnom d'une personne bègue.

Variantes:
Schamphelaere
Schampheleer, de Schampheleer,Schampheleere,de Schampheleere
De Schampheleire, De Schampeleire
Deschampheleire, Schamphelaire, de Schamphelaire 
De Schamfeleer
De Schaemphelaere, De Schaempheleere, De Scamphelaire
Schanfelaer, De Schanfeleire, De Schanfeler
De Schamphamlaere

Patronyme

De Schamphelaere 
Mia De Schamphelaere (1961-), femme politique belge.

Patronyme néerlandais
Patronyme flamand